Magnus Haraldsson kan syfta på:

 Magnus Haraldsson (kung) – norsk kung
 Magnus Haraldsson (marsk) – svensk marsk
 Magnus Haraldsson (biskop) – svensk biskop